Best Communication & Management (BCM) is een evenementenorganisatie en uitgever die zijn oorsprong kent in het Nederlandse Best. BCM verzorgt de publicatie van verschillende tijdschriften (waaronder vele paardentijdschriften). Daarnaast organiseert BCM verscheidene paardensport evenementen, waaronder:

 Hoefslag Dressuur Cup;
 Internationaal Concours hippique Eindhoven CHE;
 Noordelijk Internationaal Concours hippique Zuidlaren NIC Zuidlaren;
 Jumping Indoor Maastricht JIM;
en is betrokken bij onder meer:
 Indoor Brabant;
 KWPN Hengstenkeuring;
 KFPS Hengstenkeuring;

Een ander soort evenement dat BCM organiseert is de uitreiking van de Edison Jazz/World in Eindhoven.
Enkele tijdschriften die BCM publiceert zijn:

 Hoefslag
 Paard en Sport
 Horse International
 L'Annee Hippique
 In de Strengen
 Draf en Ren
 Phryso (NL en DE)
 Onze Hond
 Labrador Post
 Duik Magazine
 Voetbal Magazine
 Jazzism
 Luister (tijdschrift), joint venture met Scala BV, Amersfoort
 Off the Record
 Pianist

Externe link

 BCM

Nederlandse uitgeverij